E300 peut se référer à :

Automobiles 
 Baojun E300, une voiture du constructeur chinois Baojun ; 
 Mercedes-Benz E300, une voiture du constructeur allemand Mercedes-Benz.

Ferroviaire 
 TGV TMST rénové, matériel roulant du réseau Eurostar.

Chimie 
 E300, numéro E de l’acide ascorbique, un acide organique.

Informatique 
 PowerPC e300, une famille de microprocesseurs